

Personnalités 

 Adolf Lindenbaum (1904-1941), logicien et mathématicien polonais ;
 Janina Hosiasson-Lindenbaum (1899-1942), logicienne polonaise ;
  (née en 1955), illustratrice et autrice suédoise ;
 , anthropologue australienne.

Architecture 
 Maison Lindenbaum, édifice à Budapest, en Hongrie.

Mathématiques 
 Algèbre de Lindenbaum, théorie mathématique.